Ženská čtyřhra Rothesay Open Nottingham 2022 probíhala v první polovině června 2022. Do deblové soutěže nottinghamského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl ukrajinsko-japonský pár Ljudmila Kičenoková a Makoto Ninomijová, který do turnaje nezasáhl. Ninomijová dala přednost souběžně hranému Libéma Open.

Vítězem se stal nejvýše nasazený brazilsko-čínský pár Beatriz Haddad Maiová a Čang Šuaj, který ve finále zdolal americko-rumunské turnajové čtyřky Caroline Dolehideovou s Monicou Niculescuovou po dvousetovém průběhu 7–6(7–2) a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly při první společné účasti premiérovou trofej. Haddad Maiová na okruhu WTA Tour vybojovala čtvrtý deblový titul a pro Čang Šuaj to bylo dvanácté takové turnajové vítězství. Haddad Maiová navíc vítězstvím zkompletovala tzv. „double“, když předtím ovládla i singlovou část soutěže. To dokázala jako druhá hráčka v probíhající sezóně po Bartyové na Adelaide International.

Nasazení parů 
  Beatriz Haddad Maiová /  Čang Šuaj (vítězky)
  Asia Muhammadová /  Ena Šibaharaová (čtvrtfinále)
  Šúko Aojamová /  Čan Chao-čching (semifinále)
  Caroline Dolehideová /  Monica Niculescuová (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rothesay Open Nottingham 2022